Zob (скорочено від "ZuluOscarBravo") — румунський панк-рок-гурт, заснований 1993 року у Бухаресті. Вперше учасники гурту заявили про себе 1988 року, створивши гурт «Rock Didactic».

1996 року виходить перший альбом гурту «Parodisiac», що містить кавери на відомі пісні (включаючи «Without You» та «Basket Case»). 1998 року гурт видав другий студійний альбом під назвою «Telenovelas», до якого увійшов сингл «Telenovele». У грудні 2000 року було видано третій альбом «III». 2004 року — випуск студійного альбому «Printre Nori».

2009 року вийшов п'ятий альбом гурту — «ZuluOscarBravo».

Склад гурту 
 Vlad Gorneanu — вокал

Дискографія

Альбоми 
 «Parodisiac» (альбом каверів, 1996)

 «III» (2000)

 «ZuluOscarBravo» (2009)
 «Basm epic» (single, 2013)

Відеокліпи

Примітки

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20141218130042/http://zob.ro/
 http://www.infomusic.ro/page/3/?s=Zob&x=0&y=0 
 http://www.urban.ro/evenimente/z-o-b-va-invita-la-concert-aniversar-18/

Румунські рок-гурти